Een verkeersweg:
N501 (België)
N501 (Frankrijk)
N501 (Nederland), zie Provinciale weg 501
N-501 (Spanje)